Miejscowości:
 Bellem – dzielnica Aalter w Belgii
 Bellem – palatynacka nazwa Bellheim w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Germersheim

Osoby:
 Stephan R. Bellem – niemiecki autor

Zobacz też:
 Belem
 Belém